Noszący ten przydomek:
 José Manuel Esnal – były hiszpański trener piłkarski, który prowadził m.in. Deportivo Alavés.
 José Manuel Jiménez Ortiz – hiszpański piłkarz występujący na pozycji obrońcy, gracz m.in. Almeríi i Getafe CF.